Ancône, une province italienne dans la région des Marches, sur l'Adriatique ;
 Ancône, une ville italienne, capitale des Marches ;
 Ancône, le club de volley-ball masculin de la ville ;
 Ancône, le club de volley-ball féminin de la ville ;
 Ancône, une commune française de la Drôme.

Anône peut aussi désigner :
 Ancône, une race de poule domestique italienne, de la ville du même nom.

Homonymie de toponyme